Вы́броска (бросáтельный конéц, лёгость, выкидной конец) — линь с грузом для подачи швартова с судна на пирс, на другое судно, при заводке буксирных тросов. Груз представляет собой парусиновый мешок, набитый песком. На мешке укрепляют стропу с огоном в верхней части, после чего груз оплетают шкимушгаром горизонтальным или диагональным способами. На конце линя делают огон. Иным способом груз изготавливают из узла «обезьяний кулак». Выброску (бросательный конец) привязывают к огону швартова различными узлами, например, выбленочным узлом с петлёй или же штыком, также дополненным петлёй для быстрого развязывания узла (на российском торговом флоте — обычно казачьим узлом). Выброска (бросательный конец) должна быть закреплена к огону на некотором расстоянии от его вершины, в противном случае при набрасывании швартова на пал узел будет зажат. Так как швартов — тяжёл и его невозможно забросить далеко, к огону швартова крепят выброску (бросательный конец), на конце которой закреплён груз. При швартовке судовая швартовая команда бросает выброску (бросательный конец) в сторону береговых швартовщиков. Береговые швартовщики выбирают выброску (бросательный конец) со швартовом и крепят их на пал причала, выброску (бросательный конец) бросают на судно. В настоящее время бросательный конец обычно называют «выброской».

См. также 
 Докерский узел

Литература 
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Ф. Г. Алексеевский, Такелажные работы, Издательство «Министерство речного флота СССР», Москва, 1948, Издание пятое

Примечания

Ссылки 
 
 Выброска (бросательный конец) — статья из книги Григорьева В. В., Грязнова В. М. «Судовые такелажные работы» на сайте muzel.ru
 Видео бросания выброски (бросательного конца) и подача швартова на пирс при швартовке

Канаты и тросы
Такелаж
Морские термины